
Termin -{HGF}- ima više značenja.

 -{HGF}- je interleukin 6,
 -{HGF}- je faktor rasta hepatocita.